Про-лига Ирана 2001/2002 () — 20-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 2 ноября 2001 года и закончился 28 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте persianleague.com 
 Сезон 2001/02 на сайте iplstats.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2001/2002
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2001 году
Спорт в Иране в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002